Maria Matios (en ukrainien, Матіос Марія Василівна), né le  dans le village de Roztoky (oblast de Tchernivtsi) est une femme de lettres et une poétesse ukrainienne. Elle est diplômée en lettres de l'Université nationale de Tchernivtsi. Elle vit et travaille à Kiev. 

Maria Matios a reçu de nombreux prix littéraires ukrainiens, dont le Prix national Taras Chevtchenko (2005). 

Ses œuvres ont été traduites en japonais, chinois, polonais, serbe, croate, biélorusse, russe et roumain.

Œuvres

Recueils de poèmes

 З трави і листя (1982)
 Вогонь живиці (1986)
 Сад нетерпіння (1994)
 Десять дек морозної води (1995)
 Жіночий аркан (2001)
 Жіночий аркан у саду нетерпіння (2007)

Prose
 Нація (2001)
 Життя коротке (2001)
 Бульварний роман (2003)
 « Фуршет » від Марії Матіос (2003)
 Солодка Даруся (2004)
 Щоденник страченої (2005)
«Містер і місіс Ю в країні укрів» (2006)
«Нація. Одкровення.» (2006)
«Щоденник страченої» (2007)
«Майже ніколи не навпаки» (2007)
«Москалиця; Мама Мариця — дружина Христофора Колумба» - видавництво «Піраміда» (2008)
«Кулінарні фіґлі» (2009)
«Чотири пори життя» (2009)
 Вирвані сторінки з автобіографії (2010)
 Армагедон уже відбувся (2011)

Œuvre traduite en français 
 Daroussia la Douce [« Solodka daroussia » (Солодка Даруся)], trad. d’Iryna Dmytrychyn, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier », 2015, 208 p.

Notes

Liens externes 

 

  Site personnel de Maria Matios
  Site personnel de Maria Matios

Poétesse ukrainienne
Étudiant de l'université nationale de Tchernivtsi
Lauréat du prix national Taras-Chevtchenko
Naissance en décembre 1959
Naissance dans l'oblast de Tchernivtsi
Femme de lettres ukrainienne